Sherbrooke är ett samhälle i Kanada.   Det ligger i provinsen Prince Edward Island, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Sherbrooke ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sherbrooke är mycket platt. Havet är nära Sherbrooke norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Sherbrooke. Närmaste större samhälle är Summerside,  km sydväst om Sherbrooke. 

Runt Sherbrooke är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prince Edward Island